Magnus (lat. veliký) může znamenat:

 příjmení osob
 Heinrich Gustav Magnus (1802–1870), německý fyzik a chemik
 Louis Magnus (1881–1950),  francouzský krasobruslař a první prezident Mezinárodní federace ledního hokeje
 Olaus Magnus (1490–1557), švédský katolický kněz, spisovatel, historik, zeměpisec a kartograf
 Perotinus Magnus (asi 1160-1230), francouzský hudební skladatel

jméno
 Magnus I. Norský (Olavsson; 1024–1047), norský král
 Magnus II., více osob, rozcestník
 Magnus II. Norský (Haraldsson; asi 1048–1069), norský král
 Magnus III. Norský (1073–1103), norský král
 Magnus III. Švédský (Birgersson; 1240–1290), švédský jarl a král
 Magnus IV. Norský (Sigurdsson; asi 1115 – 1139), norský král
 Magnus IV. Švédský (Eriksson; 1316–1374), král Švédska, Norska a Finska
 Magnus V. Norský (Erlingsson; 1156–1184), norský král 
 Magnus VI. Norský (Håkonsson; 1238-1280), norský král
 Haakon Magnus (* 1973), následník trůnu Norska

jiný význam
 Ligue Magnus, nejvyšší profesionální liga ledního hokeje ve Francii
 Magnus liber organi, polyfonní repertoár pařížské Notredamské školy